Нурсултон Рузибоев (род. 19 ноября 1993, Шахрихан, Узбекистан) — узбекский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне, начиная с 2014 года. Экс-чемпион WEF GLOBAL, действующий чемпион Open Fighting Championship в среднем весе. Рекорд ММА 35-8-2.

Биография 
Нурсултон Рузибоев родился 19 ноября 1993 года в Узбекистане, в городе Шахрихан, в обычной семье.

У Нурсултона есть два брата и сестра.

Спортивная карьера 
Начал заниматься спортом в возрасте 11 лет. С 2004 до 2012 года занимался карате. В 2012 году уехал работать в Россию, поработав год, вернулся в родной город Шахрихан и начал участвовать в рукопашных боях. В 2014 году начинал свою профессиональную карьеру бойца ММА. Дебютировав в организации ALASH PRIDE. Первый бой против бойца Шамиля Рафикова окончился победой Нурсултона. На данный момент Нурсултон провел 40 боев на профессионадьном ринге. Является действующим бойцом Лиги BARAVE, UZB PATRIOT. Выступал во многих крупных организациях, таких как ACA, FIGHT NIGHT GLOLAB, GORILLA FIGHTING CHAMPIONSHIP, OPEN FC WEF GLOBAL.

Титулы и достижения 
 Чемпион Open Fighting Championship в среднем весе;
 Обладатель пояса WEF GLOBAL 2017 года;
 Чемпион Узбекистана по Джиу-джитсу 2018 года;
 Чемпион Узбекистана по Грэпплингу 2018 года;
 Чемпион Азии по ММА 2016 года в городе Сеул (Корея).

Таблица выступлений 

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed toccolours" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; font-size:85%; text-align:center;"
|-
!Professional MMA Record
|- valign="top"

Профессиональная боксерская карьера 
В 2022 году Рузибоев решил начать свою профессиональную боксерскую карьеру и выиграл свой первый бой у Бахрома Паязова техническим нокаутом. Соревнования по профессиональному боксу прошли в Ташкенте, Узбекистан, во Дворце спорта Юнусабад.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика боёв на fighttime.ru
 Нурсултон Рузибоев Официально Instagram
 Нурсултон Рузибоев Официальный Facebook
 

Бойцы смешанных единоборств Узбекистана